Genji Kamogawa es un personaje ficticcio del manga y anime Hajime no Ippo, es el propietario y entrenador del Gimnasio de Boxeo Kamogawa.

Acerca de Kamogawa 

Entrenador y fundador del gimnasio Kamogawa, luchó como un boxeador en Japón poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, junto con sus amigos, Ginpachi Nekota y Dankichi Hama.

Kamogawa ha desarrollado un estilo de lucha que presumiblemente se convirtió en el precursor de boxeo en Japón, e hizo hincapié en la teoría científica en sus técnicas. En su combate contra un soldado americano, Kamogawa entrena la temible, sin embargo, auto-destructiva, técnica que dankichi denomina Tekken (Puño de Hierro) la cual es un golpe de izquierda o derecha al cuerpo lo suficiente fuerte como para tumbar a un rival mucho mayor que él.

Como entrenador, Kamogawa se ha aprovechado en varias ocasiones de la riqueza de conocimientos y experiencias. Él puede parecer un poco brusco hacia sus boxeadores, pero mantiene relaciones muy fuertes basadas en la confianza y el espíritu. A Takamura lo rescató de su vida como un matón para introducirlo al boxeo. A pesar de que rara vez se admite en voz alta, él está muy orgulloso de sus dos mejores boxeadores, Takamura e Ippo e inclusive los ve como hijos, principalmente a Ippo que lo ve como el heredero de sus puños.

Personajes de Hajime no Ippo
Personajes de manga y anime
Personajes masculinos en anime y manga